O Waterford United é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Waterford.

Elenco atual 

Atualizado em 17 de abril de 2020.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador lesionado/contundido

Ligações externas 
 

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1930
Waterford (Irlanda)